O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2017-18 foi a décima quarta edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Auckland City sagrou-se campeão ao vencer o Team Wellington por 1 a 0, encerrando o jejum de dois campeonatos seguidos perdendo a final para este mesmo time.

Participantes

Regulamento 
Na primeira fase, os 10 clubes participantes se enfrentam em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. Os quatro melhores times se classificam para a fase de playoffs sendo disputada em jogo único, onde em uma semifinal se enfrentam o primeiro e quarto colocados, e na outra o segundo e terceiro colocados. Ambos os vencedores decidem o título do campeonato, também em jogo único.

Ambos finalistas garantem as vagas da Nova Zelândia para a edição seguinte da Liga dos Campeões da Oceania. Não existe rebaixamento no Campeonato Neozelandês de Futebol.

Critérios de Desempate 

 Maior saldo de gols;
 Maior número de gols pró;
 Confronto direto.

Equipes por Região

Classificação 
Atualizado em 23 de junho de 2018

Finais

Semifinais

Grande Final

Campeonato Neozelandês de Futebol